Herzig:
 Arno Herzig
 Nico Herzig
 Samuel Herzig